Hooven ist der Familienname folgender Personen:
 Eckart van Hooven (1925–2010), deutscher Bankmanager und Politiker
 Hans-Günther van Hooven (1896–1964), deutscher Offizier
 Jörg van Hooven, deutscher Journalist
 Pierre van Hooven (* 1982), deutscher DJ und Moderator